Anna Sokolow – ballerina e coreografa statunitense
 Distretto di Sokołów – distretto polacco del voivodato della Masovia.
 Sokołów Małopolski – comune urbano-rurale polacco del distretto di Rzeszów, nel voivodato della Precarpazia
 Sokołów Podlaski – città polacca del distretto di Sokołów nel voivodato della Masovia

Pagine correlate 

 Sokolov